Aquest article és una llista d'esdeveniments de vols espacials relacionats que es van produir el 1964.

Llançaments 

|colspan=7|

Gener 
|-

|colspan=7|

Febrer 
|-

|colspan=7|

Març
|-

|colspan=7|

Abril 
|-

|colspan=7|

Maig 
|-

|colspan=7|

Juny 
|-

|colspan=7|

Juliol 
|-

|colspan=7|

Agost 
|-

|colspan=7|

Setembre 
|-

|colspan=7|

Octubre 
|-

|colspan=7|

Novembre 
|-

|colspan=7|

Desembre 
|-

|}

Encontres espacials

Resum de llançaments orbitals

Per país

Per coet

Per òrbita

Vegeu també 
 Cronologia dels vols espacials

Referències

Notes 

Història dels vols espacials
1964